Kotor, horvát község
 Kotor, montenegrói város
 Kotori-öböl, öböl az Adriai-tenger délkeleti partján
 KOTOR, a Star Wars: Knights of the Old Republic című videójáték rövidítése